Acestă listă conține bunurile mobile din domeniul documente clasate în Patrimoniul cultural național al României aflate la momentul clasării în județul Prahova.

Tezaur 

Bunuri mobile clasate în patrimoniul național al României aflate în județul Prahova
Bunuri mobile din domeniul documente clasate în patrimoniul național al României